Название «Цветная пустыня» может относиться к следующим объектам:

 Пейнтед-Дезерт — пустынное плато в штате Колорадо, США;
  — пустыня в штате Южная Австралия, Австралия.